

Carriera 
In carriera ha giocato sette partite di qualificazione per l'Europa League, di cui cinque con la maglia del  e due con il .

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 

Jeunesse Esch: 2012-2013

Collegamenti esterni